Каргополов — фамилия; имеет женскую форму Каргополова.
 Каргополов, Виктор Алексеевич — советский государственный и хозяйственный деятель. 
 Каргополов, Михаил (род. 1919) — иерей, святой Русской православной церкви, причислен к лику святых.
 Каргополов, Тихон Павлович (1896—1972) — советский военачальник, генерал-лейтенант Советской армии.

 Каргополова, Галина Викторовна (род. 1937) — советский и российский деятель в области искусств, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).